Гран-при Канады 2010 года (официально XLVI Grand Prix du Canada) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 13 июня 2010 года на Автодроме имени Жиля Вильнёва, Монреаль, Канада. Это была восьмая гонка сезона 2010 Формулы-1.

Квалификация

Гонка 

|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 
 «Тенденция нарушилась. Серия продолжилась.» — обзор квалификации Гран-При Канады 2010 
 «Гран При Канады: Квалификация. Хэмилтон первый!», f-1sports.com.ua
 «Гран При Канады 2010: результаты гонки», f-1sports.com.ua
 «Гран При Канады 2010: хроника событий гонки», f-1sports.com.ua
 «Гран При Канады: смена типов резины пилотами по ходу гонки», f-1sports.com.ua

Примечания 

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 2010 году